Le Tournament of Champions 2001 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2001, qui est un tournoi PSA World Series. Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 3 au . La tête de série  Peter Nicol remporte le titre en battant le tenant du titre et tête de série  Jonathon Power en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions

Liens externes 
 

Masculin 2001
PSA World Series 2001
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en février 2001